Agrotis obscura är en fjärilsart som beskrevs av John Tenison Salmon 1946. Agrotis obscura ingår i släktet Agrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
obscura